Corkery steht für:

 Corkery (Missouri), Ort im Dallas County (Missouri), im US-Bundesstaat Missouri
 Corkery (Laclede County), Ort im Laclede County, im US-Bundesstaat Missouri

Corkery ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Corkery (1878–1964), irischer Schriftsteller, Hochschullehrer und Politiker
 David Corkery (* 1972), irischer Rugby-Union-Spieler